Цариградско шосе може да се отнася за:
 „Цариградско шосе“, булевард в Пловдив
 „Цариградско шосе“, най-дългият булевард в София
 „Цариградско шосе“, кратко име на станция „Интер Експо Център – Цариградско шосе“ от Софийското метро